Il termine range ha vari significati.

Matematica e scienza 

 Immagine di una funzione, in matematica.
 Range statistico (campo di variazione)
 Areale, in biologia
Range, intervallo di energie nell'interazione tra particelle e materia.

Geografia 

 Range, frazione di Polcenigo (Pordenone)
 Range, località dell'Ohio
 Range, località del Wisconsin